RBH steht für:
 Rotes Buch von Hergest
 Rothmans, Benson & Hedges, kanadischer Tabakwarenhersteller
 RBH Logistics, eine Eisenbahngesellschaft, die frühere RAG Bahn und Hafen GmbH, eine Tochtergesellschaft von DB Cargo
 Brooks Lodge Seaplane Base (IATA-Code), Flughafen im Lake and Peninsula Borough, Alaska, USA
 Gouvernement Ramallah und al-Bira (ISO-3166-2:PS-Code), Gouvernement im Staat Palästina

RbH steht für:
 Rubidiumhydrid, chemische Verbindung

Rbh steht für:
 Reisebeihilfe, siehe Trennungsgeld

RBH